{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (77501) - || 2001 HM40 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77502) - || 2001 HJ44 || 16 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77503) - || 2001 HP45 || 17 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77504) - || 2001 HX45 || 17 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77505) - || 2001 HA46 || 17 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77506) - || 2001 HY46 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77507) - || 2001 HT47 || 18 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77508) - || 2001 HV47 || 19 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77509) - || 2001 HW47 || 19 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77510) - || 2001 HQ48 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77511) - || 2001 HR48 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77512) - || 2001 HY48 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77513) - || 2001 HD49 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77514) - || 2001 HT49 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77515) - || 2001 HL50 || 22 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77516) - || 2001 HR50 || 23 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77517) - || 2001 HS50 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77518) - || 2001 HA52 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77519) - || 2001 HF52 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77520) - || 2001 HU52 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77521) - || 2001 HR53 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77522) - || 2001 HA54 || 24 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77523) - || 2001 HB55 || 24 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77524) - || 2001 HX55 || 24 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77525) - || 2001 HK56 || 24 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77526) - || 2001 HN57 || 25 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77527) - || 2001 HO57 || 25 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77528) - || 2001 HP58 || 25 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77529) - || 2001 HV60 || 24 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77530) - || 2001 HW60 || 24 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77531) - || 2001 HX60 || 24 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77532) - || 2001 HA61 || 24 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77533) - || 2001 HE61 || 24 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77534) - || 2001 HL61 || 24 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77535) - || 2001 HT62 || 26 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77536) - || 2001 HX62 || 26 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77537) - || 2001 HJ63 || 26 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77538) - || 2001 HZ63 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77539) - || 2001 HE64 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77540) - || 2001 HF64 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77541) - || 2001 HS64 || 27 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77542) - || 2001 HV65 || 30 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77543) - || 2001 HU66 || 25 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77544) - || 2001 HB67 || 27 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77545) - || 2001 JR1 || 12 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77546) - || 2001 JS1 || 11 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77547) - || 2001 JL2 || 15 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77548) - || 2001 JQ3 || 15 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77549) - || 2001 JZ4 || 10 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77550) - || 2001 JW5 || 15 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77551) - || 2001 JK6 || 14 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77552) - || 2001 JY6 || 15 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77553) - || 2001 JB7 || 15 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77554) - || 2001 JD7 || 15 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77555) - || 2001 JO7 || 15 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77556) - || 2001 JQ7 || 15 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77557) - || 2001 JR8 || 15 mei 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77558) - || 2001 JY9 || 15 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77559) - || 2001 KA1 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77560) Furusato || 2001 KP1 || 17 mei 2001 || Saji || Saji
|-
| (77561) - || 2001 KS1 || 16 mei 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (77562) - || 2001 KO3 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77563) - || 2001 KP3 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77564) - || 2001 KB4 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77565) - || 2001 KG4 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77566) - || 2001 KO4 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77567) - || 2001 KA6 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77568) - || 2001 KL6 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77569) - || 2001 KN6 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77570) - || 2001 KB9 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77571) - || 2001 KP9 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77572) - || 2001 KL10 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77573) - || 2001 KN10 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77574) - || 2001 KD11 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77575) - || 2001 KF11 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77576) - || 2001 KS11 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77577) - || 2001 KV11 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77578) - || 2001 KC12 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77579) - || 2001 KL12 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77580) - || 2001 KO12 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77581) - || 2001 KE14 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77582) - || 2001 KH14 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77583) - || 2001 KL14 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77584) - || 2001 KP14 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77585) - || 2001 KQ14 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77586) - || 2001 KT14 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77587) - || 2001 KD16 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77588) - || 2001 KJ16 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77589) - || 2001 KC17 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77590) - || 2001 KM17 || 21 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77591) - || 2001 KO18 || 21 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77592) - || 2001 KS19 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77593) - || 2001 KJ20 || 22 mei 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (77594) - || 2001 KQ21 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77595) - || 2001 KU21 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77596) - || 2001 KX21 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77597) - || 2001 KO22 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77598) - || 2001 KE23 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77599) - || 2001 KT23 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77600) - || 2001 KY23 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten